Punisher ou The Punisher pode se referir a:

 Punidor ou castigador em inglês.

Ou ainda:

 Punisher, personagem da Marvel Comics, conhecido no Brasil como Justiceiro e em Portugal como Vingador.
 The Punisher (1989), filme americano-australiano de 1989. dirigido por Mark Goldblatt, com Dolph Lundgren no papel principal.
 The Punisher (2004), filme teuto-americano de 2004 dirigido por Jonathan Hensleigh, com Thomas Jane no papel principal.
 The Punisher: The Album, álbum musical com a trilha sonora do filme acima.
 Punisher: War Zone (2008), filme americano de 2008 dirigido por Lexi Alexander, com Ray Stevenson no papel principal.
 The Punisher (video game), jogo do personagem Justiceiro da Marvel Comics disponível para PS3, Xbox360 e PC.
Soul Punisher, técnica usada pelo Super Saiyajin Gogeta na franquia Dragon Ball.

Desambiguação